{{Музичний альбом
| Назва            = Splitting the Atom
| Тип              = EP
| Виконавець       = Massive Attack
| Обкладинка       = Massive Attack — Splitting the Atom.jpg
| Колір            = 
| Випущено         = 4 жовтня 2009
| Записаний        = 
| Жанр             = Трип-хоп
| Тривалість       = 22:24
| Лейбл            = Virgin Records, Circa
| Продюсери        = Massive Attack
| Країна           = Велика Британія
| Огляди            =
| Попередній =Massive Attack EP  (1992)
| Рік = 2009
| Наступний = 
}}Splitting the Atom'' — міні-альбом бристольского електронного колективу Massive Attack.

Композиції 
 Splitting The Atom
 Pray For Rain
 Bulletproof Love (Van Rivers and The Subliminal Kid Remix)
 Psyche (Christoff Berg Remix)

Альбоми Massive Attack
Англомовні музичні альбоми